L’appellation officielle de royaume d’Espagne (en espagnol, ) peut faire référence à plusieurs régimes politiques de l'histoire de l'Espagne :
 la Monarchie catholique espagnole (1479-1716) ;
 l'ère des Réformes bourboniennes (1700-1808) ;
 le Royaume d'Espagne (1808-1813) napoléonien ;
 la Restauration absolutiste en Espagne ou Première Restauration (1814-1868) ;
 le règne d' (1871-1873) ;
 la Restauration bourbonienne en Espagne ou Deuxième Restauration (1874-1931) ;
 la Troisième Restauration (depuis 1975), cf. Transition démocratique espagnole et Espagne.

Voir aussi 
 Constitutions espagnoles
 Roi d'Espagne
 Liste des rois et reines d'Espagne